Internationale antwoordcoupon
Intercontinental Rally Challenge
Internet Relay Chat
IRC International Water and Sanitation Centre